Zorja Loehansk (Oekraïens: Зоря Луганськ; Russisch: Заря Луганск, Zarja Loegansk) is een Oekraïense voetbalclub uit Loehansk.

De club werd in 1923 opgericht en speelde 13 seizoenen in de hoogste klasse van de Sovjet-Unie. In 1972 werd de landstitel binnengehaald. Van 1935 tot 1958 en van 1970 tot 1990 heette de stad Loegansk Vorosjilovgrad en droeg ook de club deze naam. Zorja werd dan ook landskampioen als Zarja Vorosjilovgrad.

Na de onafhankelijkheid van Oekraïne werd Vorosjilovgrad Loehansk, volgens de Oekraïense spelling en Zarja werd Zorja. De club was een van de stichtende leden van de Oekraïense competitie. Na 5 seizoenen degradeerde de club in 1996 naar de 2de klasse en een jaar later zelfs naar de 3de klasse. In 2004 promoveerde de club terug en kon in 2006 ook opnieuw doorstoten naar de hoogste klasse.

De club speelt door de Oorlog in Oost-Oekraïne haar thuiswedstrijden in de Slavoetytsj-Arena in Zaporizja in plaats van het eigen Avanhard-stadion, dat in 2014 door een mortieraanval verwoest werd en daarna werd gesloopt.

Erelijst 
 Kampioen van de Sovjet-Unie
Winnaar: 1972
 USSR Cup
Finalist: 1974, 1975

Naamsveranderingen
 1923 : Opgericht als Metallist (Металлист)
 1938 : SK Dzerzjinets (Дзержинец) Vorosjilovgrad (stadsnaam gewijzigd)
 1948 : Troedovye rezervy (Трудовые резервы)
 1958 : stadsnaam terug Loegansk
 1964 : SK Zarja Loegansk
 1970 : stad opnieuw Vorosjilovgrad, voetbalclub dus ook van naam veranderd
 1990 : stad wordt opnieuw Loehansk en voetbalclub FK Zorja-MALS Loehansk

In Oekraïne

In Europa 

Zorja Loehansk speelt sinds 1973 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europacup I (1x)
1973/74
Europa League (8x)
2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23

Sponsors 
MediaMix Concept, D & M, Lir, and also Steel Symphony.

Voetbaluitrusting & sponsors

Trainers (sinds 2004) 

 07/2004-10/08/2006: Yuriy Koval
 08/2006: Yuriy Malyhin (interim)
 25/08/2006-03/11/2006: Volodymyr Bezsonov
 11/2006-01/2007: Yuriy Malyhin(interim)
 01/01/2007-24/03/2008: Oleksandr Kosevych
 24/03/2008-18/05/2009: Anatoliy Volobuev 
 18/05/2009-23/09/2009: Yuriy Dudnyk (interim)
 23/09/2009-31/12/2009: Yuriy Koval 
 01/01/2010-27/11/2011: Anatoly Chantsev 
 28/11/2011-heden: Yuriy Vernydub

Bekende ex-spelers
   Joeri Jelisejev
  Vladimir Onisjtsjenko
  Aleksandr Zavarov
 Toni Šunjić
 Pylyp Boedkivskyi
 Roeslan Malinovski